

Patronyme 

 Laurent Wauquiez, homme politique français, président des Républicains de  à .

Voir aussi 
 Wauquiez, un chantier naval fondé en 1965 par Henri Wauquiez, héritier d'une dynastie de tanneurs (depuis 1895), et ayant appartenu au groupe Bénéteau de 1997 à 2008.